Microsoft Word, een van de meest gebruikte tekstverwerkers ter wereld
Woord (informatica) (Word), de natuurlijke eenheid van informatie voor een bepaalde computerarchitectuur
Calligra Words, een tekstverwerker die deel uitmaakt van Calligra Suite
WORD (tijdschrift), een driejaarlijkse wetenschappelijke tijdschrift
Word (Amsterdam), brug in Amsterdam-Oost

Zie ook 
Woord, het kleinste zelfstandig gebruikte taalelement
Words (doorverwijspagina)